(1949-), réalisateur et écrivain italo-suisse, 
 Paolo Savoldelli (1973-), coureur cycliste italien.
 Pascal Savoldelli (1961-), homme politique français. 

Patronyme italien